Heineken Open 2006 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 9 по 16 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Австралии.

Прошлогодние победители:
 Одиночный турнир —  Фернандо Гонсалес
 Парный турнир —  Ив Аллегро и  Михаэль Кольманн

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ярко Ниеминен обыграл  Марио Анчича со счётом 6-2, 6-2.
 Ниеминен выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Анчич сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Рогир Вассен /  Андрей Павел обыграли  Симона Аспелина /  Тодда Перри со счётом 6-3, 5-7, [10-4].
 Вассен выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Павел выиграл свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Heineken Open
 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP
 ASB Classic 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2006 года
2006